Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 289 dans le monde.

 Route fédérale 289 en Allemagne
 Route 289 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 289 au Québec, Canada